Indiens ekonomi är den tionde största i världen sett till nominell BNP. Den stora majoriteten indier är fattiga i materiella termer, men det finns också en medelklass och en överklass. Landet har under de senaste decennierna haft en hög ekonomisk tillväxt, men trots det är fattigdom, arbetslöshet och undernäring ännu mycket stora problem för landet. De två största näringarna, sett till antalet sysselsatta, är jordbruk och textilindustri.

Externa länkar
 Finance Ministry of India
 India in Business- Official website for Investment and Trade in India
 Reserve Bank of India's database on the Indian economy

Referenser 

Indiens ekonomi